Erik Lund er navnet på flere personer:

 Erik Lund (skolemand) (1902-1992) – dansk rektor og historiker
 Erik Lund (journalist) (1939-2016) – dansk journalist og pressehistoriker
 Erik Lund (borgmester) (født 1948) – dansk borgmester
 Erik Lund (professor) (født 1967) – dansk professor

Navnet anvendt i fiktion
 Erik Lund er navnet på en karakter i Min søsters børn-serien. Rollen har været spillet af Axel Strøbye, Peter Gantzler, Peter Mygind og Rasmus Botoft.